Busungbiu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Busungbiu, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Busungbiu, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar